Rocker kan syfta på:

 Rocker (EP av The Hymans) – en EP av The Hymans från 2000
 Rocker (finansbolag) – svenskt finansbolag med dotterbolaget Bynk
 Rocker (subkultur) – en subkultur
 Rocker Production  – en tillverkare av portionssnus

Personer
 Rudolf Rocker (1873–1958), en tysk syndikalist och historiker
 Lee Rocker (1960–), en amerikansk musiker

Se även
 Rockmusik
 Rock'n'roll
 Rocker Creek – flera
 Rocker Creek – flera